Die 1. divisjon 1991 war die insgesamt 29. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die erste unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 28. April 1991 und endete am 6. Oktober 1991.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Divisjon auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten mit dem 10. der Tippeligaen einen weiteren Startplatz für die Tippeligaen. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 2. divisjon ab.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs

Weblinks 
 1. division A nifs.no
 1. division B nifs.no
 Play-off rsssf.no

Fußballsaison 1991
1991